

Russia 
 Piazza Rossa – Mosca
 Piazza Rossa – Čeboksary

Ucraina 
 Piazza Rossa – Černihiv